«Лак для волос» — название нескольких фильмов:
 Лак для волос (фильм, 1988)
 Лак для волос (фильм, 2007)